OVG Berlin steht für:
 das ehemalige Oberverwaltungsgericht Berlin
 das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (in Berlin)

Siehe auch: Preußisches Oberverwaltungsgericht (in Berlin)